

Biografia 
Iván Montes è nato l'11 luglio 1998 a Madrid (Spagna), fin da piccolo ha mostrato un'inclinazione per la danza e in seguito anche per la recitazione.

Carriera 
Iván Montes fin da quando era piccolo ha iniziato a ballare e a praticare danza moderna. Successivamente ha partecipato ad alcuni musical come: We will rock you, Hoy no me puedo levantar, Grease e Dónde mueren las palabras. Dal 2014 al 2020 è stato incluso nel cast della soap opera di Antena 3 Il segreto (El secreto de Puente Viejo), in cui ha ricoperto il ruolo di Matías Castañeda Ulloa, il figlio adottivo di Emilia Ulloa e Alfonso Castañeda, interpretati rispettivamente da Sandra Cervera e Fernando Coronado e oltre a questi ultimi ha recitato anche con attori come Maria Bouzas, Ramón Ibarra, Mario Zorrilla, María de Nati, Paula Ballesteros, Ibrahim Al Shami e Alejandra Meco.

Nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Aarón adolescente nel film No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas diretto da Maria Ripoll. Nel 2021 ha interpretato il ruolo di Carlos nella serie Yrreal. L'anno successivo, nel 2022, ha recitato nei cortometraggi El banco diretto da José Luis Grifol (nel ruolo di Rodri), in 13 segundos del año nuevo diretto da José Luis Grifol e in Etroma diretto da Jorge del Álamo. Nello stesso anno ha recitato nella serie No me gusta conducir.

Filmografia

Cinema 
 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, regia di Maria Ripoll (2016)

Televisione 
 Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera (2014-2020)
 Yrreal – serie TV (2021)
 No me gusta conducir – serie TV (2022)

Cortometraggi 
 El banco, regia di José Luis Grifol (2022)
 13 segundos del año nuevo, regia di José Luis Grifol (2022)
 Etroma, regia di Jorge del Álamo (2022)

Teatro 
 We will rock you
 Hoy no me puedo levantar
 Grease
 Dónde mueren las palabras, diretto da Angel Caballero

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Iván Montes è stato doppiato da:
 Danny Francucci ne Il segreto

Note

Collegamenti esterni